Můstek může být:

 můstek (stavba) – malý most
 lodní můstek – označení velitelského stanoviště na lodi
 skokanský můstek – sportovní náčiní nebo stavba pro skoky na lyžích
 skokanský můstek (letectví) – nástavba na letadlové lodi pro vzlet s pomocí metody STOBAR
 zubní můstek – typ zubní protézy
 měřicí můstek – elektrický obvod, sloužící k přesnému měření veličin:
 Wheatstoneův můstek – pro měření elektrického odporu
 De Sautyho můstek – pro měření elektrické kapacity
 Thomsonův můstek – pro měření velmi malých elektrických odporů
 oslí můstek – slovní nebo řečnický obrat více či méně vhodně propojující dvě odlišná témata
 usměrňovací můstek – elektrický obvod, sloužící k usměrnění střídavého proudu na proud stejnosměrný – můstkový usměrňovač

místní názvy
 Na Můstku – ulice v centru Prahy, navazující na dolní část Václavské náměstí 
 Můstek – oblast křižovatky ulice Na Můstku, Václavského náměstí a ulice Na příkopě
 Můstek (stanice metra) – stanice pražského metra
 Můstek (Šumava) (1234 m) – šumavská hora, nejvyšší vrchol Pancířského hřbetu
 N-D-S 72 Můstek – pěchotní srub

Související články 
 Most (rozcestník)
 Mostek
 Mustek Systems – tchajwanská elektrotechnická firma

Externí odkazy